Desa Tunggulwulung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tunggulwulung (administrativ by i Indonesien, lat -7,93, long 112,61), Jawa Timur, 
 Desa Tunggulwulung (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 112,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar